Это — список самых ярких звёзд в созвездии Южная Корона. Звёзды отсортированы по убыванию видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 
 

Южная Корона (созвездие)
Южная Корона